Mittigrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mittigrund, Vörå, Österbotten, 
 Mittigrund, Korpo, Åboland,

Se även
Mittigrunden

Robotskapade Finlandförgreningar